Steinrücken steht für:

 Lesesteinhaufen, vom Menschen aus Steinen aufgeschichtete Steinhaufen

Steinrücken steht für:
 Steinrücken (Coburg), Erhebung im Süden von Coburg in Oberfranken
 Steinrücken (Ochsenberg), Erhebung in der Gemeinde Dautphetal in Mittelhessen

 Radebeuler Steinrücken, Weinlage in Radebeul in Sachsen